Klub Sportowy LZS Narewka – polski klub sportowy założony w 1951 roku w Narewce w województwie podlaskim.

Historia 

Początki LZS-u sięgają roku 1951, kiedy to Włodzimierz Krasnopolski i Paweł Lewsza, zarejestrowali drużynę piłkarską w strukturach LZS.

W Narewce powstały jako pierwsze w województwie podlaskim boiska z programu Orlik 2012.

Nazwy klubu 
 1951-1968 - LZS
 1968-1972 - Las
 1974-1976 - Kolejarz
 1976-1982 - Las
 1982-1988 - Ryś
 1992-1996 - Hol-Gaz (KS LZS)
 1996 - KS LZS

Osiągnięcia 
 Występy w III lidze - 1 raz (sezon: 2013/14)

Zarząd 
Gryc Mieczysław	- Prezes Zarządu
Trusiewicz Andrzej - Wiceprezes Zarządu
Kałnaus Dariusz	- Wiceprezes Zarządu
Krasnopolski Mirosław - Członek Zarządu
Jankowski Dawid	- Członek Zarządu
Latkowski Artur	- Członek Zarządu
Awruk Alina	- Członek Zarządu

Trenerzy 
 2002-2009 - Grzegorz Giżewski, Mirosław Krasnopolski
 2009 - Robert Kądzior

Sezony

Przypisy

Źródła 
 Jerzy Górko, Piłkarskie Dzieje Podlasia, .

Linki zewnętrzne 

 LZS Narewka na 90minut.pl

Kluby piłkarskie w województwie podlaskim